Jake Stewart peut désigner :
 Jake Stewart (né en 1978), homme politique canadien ;
 Jake Stewart (né en 1999), coureur cycliste britannique.